Groß Niendorf ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Groß Niendorf (Holstein), Gemeinde im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Groß Niendorf (Zölkow), Ortsteil von Zölkow im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern